Челноков — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Челноков, Борис Васильевич (род. 1938) — русский писатель и историк, череповецкий краевед.
 Челноков, Валентин Евгеньевич (1929—2003) — советский физик, специалист по полупроводникам и полупроводниковым приборам.
 Челноков, Виктор Александрович (1948—2009) — советский легкоатлет-многоборец, врач спортивной медицины.
 Челноков, Владимир (род. 1980) — эстонский футболист.
 Геннадий (Челноков) (ум. 1810) — архимандрит Иосифо-Волоцкого монастыря Московской епархии РПЦ.
 Челноков, Леонид Константинович (1919—2003) — русский художник, оформитель и график.
 Челноков, Михаил Васильевич (1863—1935) — русский купец и промышленник.